Тајолтита има више значења:

 Тајолтита (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тајолтита (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику